Vered může být:

 hebrejsky růže
 Ejn Vered – izraelská vesnice typu mošav
 Vered Jericho – izraelská vesnice typu mošav